Жак-Анри Лафит () е френски пилот от Формула 1. Роден е на 21 ноември 1943 година в Париж, Франция. Женен, живее в Плани, Ниевр – Франция. Завършил е право.

Кариера 
Син на известен парижки адвокат, Жак от ранно детство се запалва по моторните спортове. Той е един от малцината пилоти, които започват своята кариера от „дъното“. Започва работа като механик във Формула 1 при Жан-Пиер Жабуй. Започва кариерата си на пилот в стартове от шампионата на Формула 3000, през 1970 година. Световен шампион става още на следващата година във Формула Рено. Започва като механик във Формула 3, като междувременно учи в елитната школа за пилоти на „Маникур“. След завършването преминава във Формула 3, но през следващата година решава да пилотира в по-леката Формула Рено, за да се усъвършенства. С времето показва стил на каране, съчетаващ перфектно водене на болида, тактика и смелост. Волевият французин бързо напредва в кариерата си на пилот, като с непосредственото си преминаване във Формула 2 през 1973 година, става шампион. Талантът му не остава незабелязан и още на следващата година сър Франк Уилямс сключва контракт с него. Резултатите не закъсняват и през 1975 година Жак се качва на стълбичката в Германия, завършвайки втори. Тези му успехи му дават възможност да кара за френския тим „Лижие“.

Любимец на публиката, тачен от мениджъри, фаворит на механиците – такива са характеристиките на Лафит. Малко странната съвкупност от качества за пилот от Формула 1, като дружелюбност, агресивност, дисциплинираност и стоманена воля, го правят един от най-обичаните френски пилоти във Формула 1.

Резултати 

 2-ри места –10
 3-ти места – 16
 4-ти места – 7
 5-и места – 9
 6-и места – 11
 Отпадания – 83

Вижте също 
 Формула 1

Френски пилоти от Формула 1
Парижани